O Papo de Responsa é um programa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que tem como público alvo sua ação na interlocução com adolescentes e jovens. Seu principal espaço de atuação é junto às escolas de segundo segmento e Ensino Médio, públicas e privadas, na promoção do Papo, um diálogo descontraído sobre prevenção às drogas, violência e o papel do policial na sociedade.

Visando sempre discutir assuntos importantes através de um bate-papo informal e descontraído com os alunos, na busca pela construção de um futuro onde a palavra e o diálogo sejam as principais armas contra a violência, de qualquer natureza.

Tal Programa consiste em visitas às escolas por policiais civis integrantes do Programa, promovendo uma integração entre a polícia e a comunidade a fim de ampliar o diálogo sobre temas como Direitos Humanos, Segurança Pública, Cultura de Paz, Participação Cidadã, Empoderamento e Drogas.

O objetivo será sempre de levar reflexão acerca do olhar que o cidadão tem de si mesmo e do outro. Sendo preciso mostrar aos jovens a diferença entre as coisas que têm valor e aquelas que têm preço.

Programa que tem como Coordenador o Policial Beto Chaves, que capacita seus Policiais Educadores na sede do Papo de Responsa, situado na Cidade da Policia, vinculado a Delegacia de Combate às Drogas – DCOD.

Ver também 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro